Won Pat ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Borja Won Pat (1908–1987), US-amerikanischer Politiker, Delegierter Guams im Repräsentantenhaus
 Judith T. Won Pat, Politikerin in Guam